David Feldman est un auteur de comédies.
 David Feldman est l'auteur de la série de livres les Imponderables.
 David Feldman est une maison suisse de vente aux enchères philatéliques.